Натали Энн Плускота (; родилась 2 ноября 1989 года в Ньюнане, штат Джорджия, США) — американская теннисистка; победительница четырёх турниров ITF в парном разряде.

Общая информация 
Натали — одна из трёх детей Шерри и Эдварда Плускоты; её братьев зовут Эдвардс и Николас (близнец Натали).

Любимое покрытие американки — грунт.

После недолгой карьеры в юниорском теннисе Плускота поступила в колледж, где играла в теннисной лиге NCAA за университет Теннесси, неплохо проявляя себя в парных играх и даже некоторое время возглавляла местный рейтинг в этом разряде.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (9)

Победы (4)

Поражения (5)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1989 году
Родившиеся 2 ноября
Родившиеся в округе Ковета
Теннисисты США